Брусникина — женская форма русской фамилии Брусникин.

Известные носители   Брусникина, Ольга Александровна (род. 1978) — российская спортсменка, синхронистка.
 Брусникина, Марина Станиславовна (род. 1961) — театральный режиссёр и педагог, актриса.